Gonbad Chāy kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gonbad Chāy (vattendrag), Västazarbaijan, 
 Gonbad Chāy (ort), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar